Ivory (Engels voor ivoor) kan verwijzen naar:

Geografie:
 Ivory Coast, de Engelse naam voor Côte d'Ivoire, in het Nederlands bekend als Ivoorkust
 Ivory (Jura), een plaats in de Franse Jura
 Port Ivory, een gebied in het noordwesten van Staten Island, genoemd naar het zeepmerk Ivory

Overige:
 Ivory (motorfiets), een type motorfiets van het merk Calthorpe, van 1929 tot 1938
 Ivory (zeep), een van de oudste merken van Procter & Gamble, sinds juli 1879
 Ivory Records, het platenlabel van Ivory Joe Hunter
 Ivory Tower, een Duitse of Scandinavische powermetal band
 Ivory tower, de Engelse term voor ivoren torens
 Ebony and Ivory, een hit van Paul McCartney, met Stevie Wonder, uit 1982
 ivory, de HTML-kleur met hexadecimale waarde FFFFF0: FFFFF0FFFFF0

Personen met de naam Ivory 
 James Ivory (regisseur) (1928), een Amerikaanse filmregisseur
 Sir James Ivory (wiskundige) (1765–1842), een Schotse wetenschapper
 Ivory Joe Hunter (1914–1974), een Amerikaanse bluesmuzikant, "the Baron of the Boogie"
 Ivory, artiestennaam van Lisa Moretti (1961), een professioneel worstelaarster
 Judith Ivory, pseudoniem van Judy Cuevas, een Amerikaanse romanschrijfster